C36 può riferirsi a:

Astronomia 
C36, designazione del catalogo Caldwell di NGC 4559, una galassia visibile nella costellazione della Chioma di Berenica

Codici 
C36, codice ECO di alcune varianti del gambetto di re, un'apertura degli scacchi

Altro 
HMS C36, sommergibile della classe C della Royal Navy
Sauber C36 – monoposto da Formula 1 del 2017 costruita dalla Sauber